Финал Кубка Англии по футболу 1978 года () стал 97-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 6 мая 1978 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и закончился со счетом 1:0 в пользу «Ипсвич Таун»

Отчёт о матче

Ссылки 
 Программа матча на сайте FA-cupfinals.co.uk

1978
Кубок Англии 1978
Кубок Англии 1978
Футбол в Европе в 1978 году
События 6 мая
Май 1978 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1978 году
1978 год в Лондоне